Новак Джокович — победитель соревнований.

Станислас Вавринка защищал свой прошлогодний титул, но уступил в третьем раунде Григору Димитрову.

Посев 
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.

  '''Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Третий раунд)  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал, отказ) 
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Финал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Марин Чилич ''(Четвертьфинал)

<li>  Григор Димитров (Четвертьфинал)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
<li>  Эрнест Гулбис (Первый раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Полуфинал)
<li>  Джон Изнер (Третий раунд)
<li>  Томми Робредо (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2015